Breathe In. Breathe Out. је пети студијски албум америчке певачице Хилари Даф. Реализован је 12. јуна 2015. од стране RCA Records.

Синглови 
 "Chasing the Sun" (реализован: 29. јул 2014)
 "All About You" (Реализован: 12 август 2014)
 "Sparks" (Реализован: 7 април 2015)

Листа песама 

Албуми 2015.
Албуми Хилари Даф
Албуми издати за RCA Records